Дубай (емірат) — один із семи еміратів ОАЕ
 Дубай (місто) — найбільше місто ОАЕ
 Дубай (аеропорт) — найбільший цивільний аеропорт Об'єднаних Арабських Еміратів.
 Дубай (шаховий турнір) — щорічний відкритий шаховий турнір, який проходить у місті Дубай.

Див. також 
 Фонтан Дубай — музичний фонтан, в центрі місто Дубая.
 Орест Дубай — український і словацький художник
 Дубай Марина — район в Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати.